

Niemcy 
 Niendorf – dzielnica Hamburga
 Niendorf – część gminy (Ortsteil) Siemz-Niendorf w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg
 Niendorf bei Berkenthin – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Niendorf/Stecknitz – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Zobacz też 
 Grebs-Niendorf
 Groß Niendorf
 Holstenniendorf
 Nindorf
 Siemz-Niendorf